Bärensee heißen Seen:
 Großer Bärensee in den Nordwest-Territorien, Kanada
 Bärensee, deutscher Name von Bear Lake, zahlreiche weitere Seen in Kanada und den Vereinigten Staaten
 Bärensee (Bernhardsbach), einer der Parkseen in Stuttgart-Wildpark, Baden-Württemberg
 Bärensee (Bernhausen), Waldsee westlich des Stadtteils Plattenhardt in der Waldexklave des Stadtteils Bernhausen von Filderstadt, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Bärensee (Wertach), Stausee der Wertach im Ostallgäu
 Bärensee (Hanau), Badesee bei Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Bear Lake (Idaho/Utah)
 Big Bear Lake (See)